Jozef Rulof ('s-Heerenberg, 20 de fevereiro de 1898 — 3 de novembro de 1952) foi um médium dos Países Baixos.

A mediunidade de Jozef Rulof despontou quando ainda criança e se via acompanhado de uma entidade luminosa que só era vista por ele, mas que lhe parecia tão viva quanto seus pais e que se identificou como seu mestre ou guia espiritual. Sob a influência dessa entidade ele já era capaz de fazer previsões e realizar curas pela imposição de suas mãos sobre os doentes.

Por volta dos vinte anos, prossegue o relato, ele se mudou para a Haia onde seu mestre Alcar passou a dar as diretrizes para a sua vida, tendo ele, a partir de então, desenvolvido as faculdades mediúnicas de desdobramento espiritual, clarividência, audiência mediúnica, capacidade de cura, sensibilidade, psicografia e pintura mediúnica.

Todas as suas experiências e conclusões foram registradas em livros.

Médiuns dos Países Baixos